Càndid o l'optimisme, novel·la de Voltaire
 Biografies:
 Càndid (arrià), escriptor arrià ()
 Càndid Isàuric, historiador romà d'Orient (segles V - VI)
 Vesproni Càndid, militar romà (segle II dC)
 Càndid (historiador), historiador grec de finals del 
 Sant Càndid de Tebes, màrtir cristià del segle III